Katib Çelebi (1609-1657) — erudito otomano, historiador, geógrafo e enciclopedista
Evliya Çelebi (1611-1683) — viajante e escritor turco otomano
Maomé I, o Cavalheiro (1389-1421; Mehmed I) — sultão otomano também chamado Çelebi Mehmet

Desambiguações de antropônimos